En Pologne :
dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Gołuchowice, village du powiat de Cracovie.

dans la voïvodie de Silésie :
 Gołuchowice, une localité de la gmina de Siewierz, dans le powiat de Będzin.
 Gołuchowice, une localité de la gmina de Kroczyce, dans le powiat de Zawiercie.